Премия «Гойя» за лучший короткометражный мультипликационный фильм (Исп.: Premio Goya al mejor cortometraje de animación) — одна из наград на Кинопремии Гойя.

В таблице приведён список всех победителей получившие данную премию с момента её основания (с 1994 года).

Режиссёры Педро Солис Гарсия и Джек Генри за всю получили более 2 фигурок.

Победители 

Номинации кинопремии «Гойя»